Тенчев (женската форма: Тенчева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Мицо Тенчев (1880–1903) – български революционер;
 Христо Тенчев (лекар) (1872–1953) –  български лекар и революционер;
 Христо Тенчев (учител) (р. 1867) – български учител и революционер;
 Христо Тенчев (учен) (1935–2000) – български учен, ст.н.с. доктор по физика;
 Гоце Тенчев (1906–1960) – български учен, лекар-рентгенолог, основател на ИСУЛ;
 Кирил Тенчев (р. 1881) – български търговец;
 Димитър Тенчев (1850 – 1883 или 1885) –  български общественик;
 Иван Тенчев (1875–1909) – български аптекар и революционер,;
 Гоце Тенчев (Кукуш) (1850 – 1883) – български търговец, предприемач и общественик от Кукуш;
 Борис Тенчев (р. 1946) – български биофизик, академик;
 Тенчо Тенчев (р. 1919) – български революционер.
 Иван Тенчев (журналист) (р. 1965) – български журналист.

Български фамилни имена